Észak-Macedónia
Lukovo falu Kratovo községben, az Északkeleti régióban
Lukovo falu Struga községben, a Délnyugati régióban

 Horvátország
Lukovo, falu Zengg községben, Lika-Zengg megyében
Lukovo, falu Vrbovec községben, Zágráb megyében
Lukovo Šugarje falu Karlobag községben, Lika-Zengg megyében

 Montenegró
Lukovo falu Nikšić községben

 Szerbia
Lukovo falu Boljevac községben, a Zaječari körzetben
Lukovo falu Kuršumlija községben, a Toplicai körzetben
Lukovo falu Raška községben, a Rašai körzetben
Lukovo falu Svrljig községben, a Nišavi körzetben
Lukovo falu Vranje községben, a Pčinji körzetben